Jackson – producent gitar elektrycznych

Miejsca:
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Alabama
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Południowa
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kentucky
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Luizjana
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maine
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Michigan
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, stolica stanu Missouri
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missisipi
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Minnesota
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie New Hampshire
 Jackson – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nebraska
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Ohio
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Tennessee
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wyoming
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Jackson – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Jackson – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Amador
 Jackson – wieś w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 Jackson – hrabstwa w Stanach Zjednoczonych
 Jackson – szczyt na Antarktydzie

Ludzie:
 Andrew Jackson – generał i polityk amerykański
 Curtis Jackson – amerykański raper
 Glenda Jackson – aktorka angloamerykańska
 Helen Jackson – powieściopisarka amerykańska
 Janet Jackson – wokalistka amerykańska
 Jermaine Jackson- amerykański piosenkarz
 Jesse Louis Jackson – działacz murzyński
 J. J. Jackson – amerykański prezenter radiowy i telewizyjny
 John Hughlings Jackson – neurolog angielski
 Laurence Jackson – szkocki curler
 Mahalia Jackson – amerykańska śpiewaczka jazzowa
 Mat Jackson – brytyjski kierowca wyścigowy
 Michael Jackson – piosenkarz amerykański
 Milt Jackson – amerykański wibrafonista jazzowy
 O'Shea Jackson – amerykański raper
 Peter Jackson – nowozelandzki reżyser filmowy
 Phil Jackson – amerykański trener koszykarski
 Samuel L. Jackson – aktor amerykański
 Thomas Jackson – generał amerykański
 William Jackson – szkocki curler

Zobacz też 
 William Jackson